Сезон НБЛ 1942/43 — стал 6-м сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ). В чемпионате приняло участие 5 команд, которые провели по 23 игры в сезоне. Чемпионом лиги стала команда «Шебойган Рэд Скинс». В финале «Рэд Скинс» победили в трёх играх команду «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс».

В межсезонье к лиге присоединилась одна новая команда («Чикаго Студебейкер Флайерс»), а клуб «Чикаго Брюинз» прекратил своё существование. Команда «Толидо Джим Уайт Шевролетс» была расформирована по ходу сезона, сыграв всего четыре матча, а клуб «Индианаполис Каутскис» временно прекратил (на три года) свои выступления в чемпионате. Команда «Акрон Гудиер Уингфутс», как бы также на время ушла из НБЛ, но как оказалось навсегда, так как через пять лет стала играть в Национальной индустриальной баскетбольной лиге (НИБЛ), в которой выступали промышленные клубы спонсоров команд НБЛ.

Регулярный сезон

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 
Полуфиналы

Форт-Уэйн Золлнер Пистонс — Чикаго Студебейкер Флайерс 2-1 (49:37, 32:45, 44:32).

Шебойган Рэд Скинс — Ошкош Олл-Старз 2-0 (50:26, 56:47).

Финал НБЛ

Шебойган Рэд Скинс — Форт-Уэйн Золлнер Пистонс 2-1 (55:50, 45:50, 30:29).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБЛ: Бобби Макдермотт, Форт-Уэйн Золлнер Пистонс
 Новичок года НБЛ: Кен Бюхлер, Шебойган Рэд Скинс
 Тренер года НБЛ: Карл Рот, Шебойган Рэд Скинс

 Первая сборная всех звёзд:
 Кёрли Армстронг (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Эд Данкер (Шебойган Рэд Скинс)
 Бобби Макдермотт (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Чарли Шипп (Ошкош Олл-Старз)
 Ральф Вон (Ошкош Олл-Старз)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Сонни Босуэлл (Чикаго Студебейкер Флайерс)
 Джерри Буш (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Лерой Эдвардс (Ошкош Олл-Старз)
 Бадди Дженнетт (Форт-Уэйн Золлнер Пистонс)
 Кен Сюсенс  (Шебойган Рэд Скинс)

Ссылки 
 1942-43 National Basketball League Standings
 1942-43 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1942/1943